Baltasar Carlos puede referirse a:

Personas
Baltasar Carlos Príncipe de Asturias (1629-1646).

Obras de arte
El príncipe Baltasar Carlos a caballo, obra sobre lienzo del pintor Diego Velázquez, respecto al Príncipe Baltasar Carlos.
El príncipe Baltasar Carlos cazador, obra sobre lienzo del pintor Diego Velázquez, respecto al Príncipe Baltasar Carlos.

El príncipe Baltasar Carlos con un enano, obra sobre lienzo del pintor Diego Velázquez, respecto al Príncipe Baltasar Carlos junto a uno de sus bufones.

El príncipe Baltasar Carlos en el picadero, obra sobre lienzo del pintor Diego Velázquez, respecto al Príncipe Baltasar Carlos montando a caballo.